Прва лига Шведске у кошарци () је највиши ранг кошаркашких такмичења у Шведској. Лига је основана 1992. године и тренутно броји 9 клубова.

Досадашња финала

Успешност клубова

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге 

Ш
Кошарка у Шведској